ZW je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Zimbabve.
 IATA oznaka za Air Wisconsin

Glej tudi 

Kratice